El Torneig de Brisbane 2011, també conegut com a Brisbane International 2011, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als International Tournaments en categoria femenina. Es va celebrar entre el 2 i el 9 de gener del 2011 al Tennyson Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení  

ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011
2011